C'era una volta ( « Il était une fois » en italien) est un titre d'œuvre notamment porté par :
 , un film muet italien de Gennaro Righelli sorti en 1917 ;
 La Belle et le Cavalier (C'era una volta), un film franco-italien de Francesco Rosi sorti en 1967 ;
 Il était une fois dans l'Ouest (C'era una volta il West), un film américano-italien de Sergio Leone sorti en 1968 ;
 Il était une fois en Amérique (C'era una volta in America), un film américano-italien de Sergio Leone sorti en 1984 ;
 , une émission de télévision italienne diffusée de 2009 à 2013.

Voir aussi